Sally Alassane Thiam est un expert international du patrimoine né le 23 Octobre 1991 à Dakar, Capitale du Sénegal. 

Il est président de l'ONG Afrique Patrimoine qui promeut la restitution et la promotion des oeuvres africaines, et auteur de l'ouvrage "Mon Combat pour le patrimoine Africain", qui mène une pensée stratégique sur la réappropriation du patrimoine africain, publié aux Editions Michel Laffon et préfacée par le Président de la République du Sénégal Macky Sall.

Lors du sommets France-Afrique il interpelle le président Emmanuel Macron sur les enjeux de la restitution du patrimoine africain.

Biographie

Formation et carrière 
Sally Alassane THIAM, Sénégalais, Président de l’ONG Afrique Patrimoine, aux Nations Unies, Il est également membre de l’Ordre des Experts Internationaux de Genève.».

Il a bénéficié de la formation de l’École HEC, de l’Ecole Polytechnique et de l’École INSEEC. 

Sally est intervenu chronologiquement lors de ces diverses expériences professionnelles dans les secteurs suivants: la fonction

publique, en tant chef de projet au cabinet du Député Maire en France Alain Claeys, il a ensuite poursuivi sa carrière dans

l'Énergie chez le leader de l’énergie en France EDF, puis dans la Banque-Assurance chez le leader de l’Assurance en Europe,

ALLIANZ, par la suite dans le Consulting, il a rejoint la multinationale Américaine Hewlett-Packard en tant que Senior Advisor,

cette même année il a été nommé Vice-Président de l’ONG, puis Président en Septembre 2021. Fort de ses diverses expériences à

l’international, Sally décide de lancer une entreprise, World Omini Vision, dont l’objectif est d’accompagner les diasporas

Africaines dans leurs projets immobiliers en Afrique, en créant une plateforme digitale sécurisée pour le suivi de leur chantiers.

Famille 
Son père Alassane Samba Thiam est un brillant architecte de Dakar et élève du célèbre brésilien Oscar Niemeyer à l’origine de la création de Brasilia en 1959. Il a été nommé par Senghor lui-même Inspecteur Général des Monuments en Afrique.

Oeuvre : Mon Combat pour le patrimoine Africain 
A travers son oeuvre, Sally alassane Thiam nous présente sa passion et son combat pour le patrimoine.

Il nous invite dans son enfance, au sein d'une famille sénégalaise pétrie de culture, dont il aspire à être le digne héritier. A travers ses souvenirs, il nous donne la source de son aspiration pour la culture. 

Il entre plus en détail dans le sens et la finalité de son combat à travers l'ONG Afrique Patrimoine et nous propose les initiatives de l'ONG visant à reprendre en main le destin du Patrimoine Africain.

Distinction 
Il a été élu Best African Young Leader durant le "African Talent Award" en 2021 et Crans Montana Leader du Futur en 2022.

Notes et références 

Personnalité sénégalaise du XXIe siècle